Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 30 lipca – 4 sierpnia 1948 w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Indywidualnie 
W tabeli przedstawiono miejsca w klasyfikacji danej konkurencji.

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1948
1948